John de Clinton (1. baron Clinton)
 John de Clinton (2. baron Clinton)
 John de Clinton (3. baron Clinton)
 John de Clinton (5. baron Clinton)